

Personnalités 

 Arthur Gundaccar von Suttner (1850-1902), écrivain autrichien ;
 Bertha von Suttner (1843-1914), pacifiste, prix Nobel de la paix ;
 Markus Suttner (né en 1987), footballeur autrichien.

Astronomie 
 (12799) von Suttner, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.